Hans Skopowny (Johan) (ur. ok. 1525) – tiun (władca) Żmudzi w 1567.

Biografia 
Hans był synem Stanisława Skopa (Skopowa) i księżny Heleny Andrejewny Sanguszko (1494-1561). Stanisław Skop - w latach 1527-1529 służył jako sekretarz królewski, dzierżawca (tiun, władca) Skerstomonski i Tendziagilski (ziemie żmudzkie, okręg tauroski). Stanisław Skop był wnukiem Skopa (zmarł przed 1500 r.) ze starego książęcego rodu Dowsprunków.

Dla księżny Heleny Andrejewny Sanguszko było to drugie małżeństwo. Jej pierwszym mężem był książę Piotr Timofiejewicz Massalski. Rodzicami księżny Heleny Andrejewny byli książę Andrzej Aleksandrowicz Sanguszko (1454-1534, herb Pogoń Litewska) i księżna Ksenia-Maria Iwanowna Ostrogska (ur. 1458).

Córką Hansa była Anna Skopowna, która wraz z mężem Bolesławem  (herb Ostoja) byli podczaszymi smoleńskimi na początku do połowy XVII wieku. Posiadali majątki Porzecki, Stankovo, Korenkovo oraz folwark Kowalew pod Smoleńskiem.

Przypisy 

Urodzeni w XVI wieku